Simfonia núm. 9 (Beethoven)
 Simfonia núm. 9 (Bruckner)
 Simfonia núm. 9 (Dvořák)
 Simfonia núm. 9 (Mahler)
 Simfonia núm. 9 (Schubert)